A 2020-as Supercars szezon (hivatalos nevén Virgin Australia Supercars Championship) egy ausztrál autóverseny sorozat, amely ezen a néven a huszonegyedik szezonját rendezte meg. Az évad február 22-én vette kezdetét Adelaide-ben és október 18-án ért véget Bathurstben.

Az egyéni bajnok a címvédő Scott McLaughlin lett, aki a szezont követően az IndyCar-ba távozott. A csapatok között a DJR Team Penske szerezte a legtöbb egységet, amely az évadot követően szintén távozott a bajnokságból.

Csapatok és versenyzők

Átigazolások

Szezon előtt

Csapatváltások 
  James Courtney; Walkinshaw Andretti United versenyző → Team Sydney versenyző
  Scott Pye; Walkinshaw Andretti United versenyző → Charlie Schwerkolt Racing versenyző
  Todd Hazelwood; Matt Stone Racing versenyző →  Brad Jones Racing versenyző
  Tim Slade; Brad Jones Racing versenyző → DJR Team Penske endurance versenyző
  James Golding; Garry Rodgers Motorsport versenyző → Charlie Schwerkolt Racing endurance versenyző
  Garry Jacobson; Kelly Racing versenyző → Matt Stone Racing versenyző

Újonc versenyzők 

  Zane Goddard; Super2 Series, MW Motorsport versenyző → Matt Stone Racing versenyző
  Jake Kostecki; Super2 Series, Kostecki Brothers Racing versenyző → Matt Stone Racing versenyző
 Jack Smith; Super2 Series, Brad Jones Racing versenyző → Brad Jones Racing versenyző

Távozó versenyzők 

  Simonda de Silvestro; Kelly Racing versenyző → Formula–E, TAG Heuer Porsche Formula E Team tesztversenyező
 Richie Stanway; Garry Rodgers Motorsport versenyző → visszavonult

Csapatváltozások 
 A Tekno Autosports Nyugat-Sydney-be tette át a székhelyét, és kétautós csapatként Team Sydney néven szerepel tovább a sorozatban.
 A Kelly Racing a korábbi esztendőkben Nissannal versenyzett, ezt a 2020-as esztendőre Ford Mustangokra cseréli a csapat, ezentúl négy autó helyett kettővel vesznek részt a bajnokságban.
 A Brad Jones Racing gárdája az előző évi kettő helyett három autóval vág neki a 2020-as szezonnak, valamint a Brad Jones Racing továbbra is üzemelteti a Tim Blanchard Racing Holdenét is a mezőnyben.

Távozó csapatok 
Garry Rogers Motorsport

Távozó márkák 

 Nissan

Szezon közben

Versenyzőcserék 

 James Courtney a szezonnyitó Adelaide-i fordulót követően távozott csapatától a Team Sydney-től, helyét a második fordulótól kezdve  Alex Davison vette át. Courtney a szezont a Tickford Racingnél folytatja.

Távozó csapatok 

 A 23Red Racing a koronavírus-járvány következtében több kulcsfontosságú szponzorát is elveszítette, így a szezon közben kiszállt a sorozatból.

Versenynaptár 
A 2020-as szezonban a versenyzők 14 helyszínre látogatottak volna el, később azonban változott a versenynaptár a koronavírus-járvány miatt.

Eredmények

Pontrendszer 

 
 Bathurst — A Bathurst 1000 versenyen alkalmazott pontrendszer.
 két futamos — Az Adelaide 500-on alkalmazott pontrendszer.
 három futamos — A SuperSprint eseményeken alkalmazott pontrendszer.
 Melbourne — A Melbourne 400-on alkalmazzák.

Egyéni tabella 

Félkövér — Pole-pozícióDőlt — leggyorsabb kör

Csapat tabella 

Félkövér — Pole-pozícióDőlt — leggyorsabb kör

Fordítás

Megjegyzések 
 - A Tasmania SuperSprintet, az Auckland SuperSprintet és a Perth SuperNightot is elhalasztották a koronavírus-járvány miatt. Egyelőre még kérdéses, hogy véglegesen kikerülnek-e a naptárból, vagy csak egy másik időpontra helyezik át őket.

Jegyzetek 

Supercars
Autóversenyzés Ausztráliában
Covid19-koronavírus-járvány miatt elhalasztott események